Belagerung von Jerusalem steht für:

 Belagerung von Jerusalem (701 v. Chr.) durch Sîn-aḫḫe-eriba (Sanherib)
 Belagerung von Jerusalem (70 n. Chr.) durch die Römer
 Belagerung von Jerusalem (614) durch die Sassaniden
 Belagerung von Jerusalem (637) durch die Araber
 Belagerung von Jerusalem (1099) durch das Heer des Ersten Kreuzzugs
 Belagerung von Jerusalem (1187) durch die Ayyubiden

Siehe auch:
 Eroberung von Jerusalem (Begriffsklärung)
 Schlacht um Jerusalem (Begriffsklärung)
 Jerusalem #Geschichte